Karl Winkler (1882–?), német labdarúgó-játékvezető
Karl Winkler (?), labdarúgóedző, 1953-54 közt az 1. FC Köln vezetőedzője